Argelièrs ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Argeliers
 Argelliers